Charazay Basketball Manager è un videogioco manageriale online di pallacanestro con iscritti da tutto il mondo (è disponibile in 28 lingue), nato nel 2004.

Una volta iscritti si riceve una squadra di pallacanestro da gestire in tutte le sue componenti. Si deve scegliere l'allenamento da far eseguire ai propri giocatori, impostare la tattica delle partite, acquistare o vendere giocatori, si possono pescare giovani dalla squadra giovanile.

Campionati
La propria squadra parteciperà ad un campionato composto da 16 squadre, ma, visto l'alto numero di utenti iscritti (più di 20.000), esistono un alto numero di campionati per ogni nazione presente nel gioco (sono 72 le nazioni attive).

I campionati sono classificati in serie, quindi appena iscritti si riceve una squadra nelle serie più basse e obiettivo del gioco è  ottenere promozioni nelle serie superiori fino a raggiungere la Serie A e contendersi lo scudetto.

Vi sono poi le coppe nazionali, la Champions League e la Coppa delle Coppe.

Inoltre, si disputano i Campionati Mondiali per nazionali maggiori, Under 21 ed Under 18.

Gli allenatori delle varie nazionali vengono scelti tra gli utenti del gioco della rispettiva nazione, tramite una votazione on line.

Attualmente si sta disputando la ventinovesima stagione.

Albo d'oro
Charazay Champions League

|}
Charazay Champions League final MVP

Charazay Cup Winners Cup 

CCL:5  ;2  ;1  ;1  ;1  ;1 

CWC:4 ;2  ;1  ;1 ;1 ;1 ;1 ;1

I giocatori

Ogni giocatore è composto dalle seguenti caratteristiche:
età, espressa in anni (non reali, ma stagioni passate nel gioco);
forma, con un valore compreso tra 1 e 8;
stanchezza (espressa in percentuale);
altezza, in centimetri;
peso, in chilogrammi;
skills Index, è un valore generale del giocatore calcolato con un algoritmo nascosto agli utenti;
Stipendio, in Euro;

e dalle seguenti abilità, con un valore compreso tra 0 e 30:
difesa;
tiri liberi;
tiri da 2;
tiri da 3;
dribbling;
passaggio;
velocità;
prendere posizione;
rimbalzo;
esperienza.

L'economia 
Le voci che compongono le entrate della propria squadra sono le seguenti: sponsor; merchandising; biglietti; giocatori venduti; entrate occasionali.

Le spese invece sono composte da: stipendi giocatori; stipendi allenatori; giocatori acquistati; costi palazzetto; spese servizi; spese occasionali.

Campionati mondiali

Formula

È uguale per tutte e tre le competizioni fra nazionali.

Preliminari

Le ultime 16 squadre del ranking mondiale giocano gli spareggi, accoppiate simmetricamente. Le vincenti accedono ai gironi di Qualificazione ai Campionati Mondiali, le perdenti si sfidano nella Coppa delle Nazioni.

Qualificazioni

Le 64 squadre partecipanti alle Qualificazioni vengono suddivise in 8 gironi da 8 squadre. Le prime 3 classificate di ogni girone accedono ai Campionati Mondiali.

Prima fase a gironi

Le 24 vengono suddivise in 4 gironi da 6 squadre. Le prime 3 di ogni girone accedono al turno successivo, conservando i punti ottenuti con le altre squadre qualificate.

Seconda Fase a gironi

Le 12 squadre rimanenti formano 2 gruppi da 6, sfidando le 3 squadre del girone abbinato a quello iniziale. Le prime 4 classificate di ogni girone si qualificano per gli ottavi di finale.

Fase a eliminazione diretta

Le squadre si affrontano in uno scontro unico. Le perdenti della semifinale giocano la finale per il 3º e il 4º posto. La finale per il 1º e il 2º posto è sempre l'ultimo evento delle stagioni dispari, mentre le finali dei campionati giovanili lo sono delle stagioni pari.

Albo d'Oro

Nazionali Maggiori

Nazionali U21

Nazionali Under 18

Fino alla stagione 11 esisteva un'unica selezione giovanile, l'Under 19. L'ultimo mondiale Under 19 fu vinto dalla Spagna sconfiggendo in finale Israele.

Collegamenti esterni